

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Byczów – kolonia wsi Przezwody w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław 
 Byczów – część wsi Zbeltowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce
 Byczów – część wsi Wrocieryż w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Michałów
 Byczów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów